Артур Лайон Боулі (; 18 лютого 1869 – 26 червня 1957) – англійський економіст і теоретик статистичної науки. 
 Ел Боуллі (, повне ім'я: Albert Allick Bowlly; 7 січня 1898 — 17 квітня 1941) — британський співак.